Enan bezeichnet:

 eine Gemeinde in Tibet Enan (Tibet) 俄南乡

Enan bezeichnet den Familiennamen folgender Personen:

 Sami Hafez Enan (* 1948), ägyptischer Militär, Generalleutnant